Терпугов — фамилия. Известные носители:

 Терпугов, Александр Фёдорович (1939—2009) — российский учёный в области теории вероятностей и математической статистики.
 Терпугов, Евгений Михайлович (1917 — ?) — советский шахматист.